FV steht für:
 Faktor V des Blutgerinnungssystems, siehe Proaccelerin
 Fernverkehr
 Fahrdienstvorschrift, Regelwerk für die Durchführung des Bahnbetriebes bei öffentlichen Eisenbahnen
 Foamyviren, siehe Spumaviren
 Freight Village, englisch für Güterverkehrszentrum
 Fußballverein
 Pulkovo Airlines (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 den "Freien Verkauf", bsplsw. im Theater, siehe Eintrittsgeld
 Festverbindung in der Telekommunikationstechnik
 Simbabwe (ICAO-Code)

FV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Lincoln
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Hamar in der Provinz Innlandet
 Österreich: Finanzverwaltung 

Fv steht für:
 Fragment variable, den variablen Bereich eines Antikörpers

Siehe auch:
 F5

FV